Куда — топоним:

 Куда — река, правый приток Ангары, эпоним кудинских бурят.
 Куда — деревня в Иркутском районе Иркутской области России.
 Куда — река на Шри-Ланке.

См. также 
 Усть-Куда — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Кудаа (значения)